
Ко́ппола () — итальянская фамилия.

Известные носители 
Основная статья:

Семья Коппола 
 — американская (итальянского происхождения) семья кинематографистов и артистов.
 Коппола, Кармайн (1910—1991) — кинокомпозитор, флейтист, монтажёр, музыкальный режиссёр и автор песен, отец Ф. Ф. Копполы.
  (1912—2004) — киноактриса, мать Ф. Ф. Копполы.
  (1917—2020) — дирижёр и композитор, дядя Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Фрэнсис Форд (род. 1939) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
  (род. 1936) — режиссёр, кинооператор, сценаристка, продюсер, жена Ф. Ф. Копполы.
  (1934—2009) — академик и писатель, брат Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Талия Роуз (более известна как Талия Шайр; род. 1946) — актриса, сестра Ф. Ф. Копполы.
  (род. 1958) — актёр, племянник Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Кристофер (род. 1962) — режиссёр, продюсер и актёр, племянник Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Николас Ким (более известен как Николас Кейдж; род. 1964) — актёр, продюсер и режиссёр, племянник Ф. Ф. Копполы.
  (1963—1986) — актёр и продюсер, сын Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Роман (род. 1965) — кинорежиссёр, сценарист, актёр и режиссёр музыкального видео, сын Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, София (род. 1971) — актриса, кинорежиссёр и сценаристка, продюсер, дочь Ф. Ф. Копполы.
 Коппола, Джиа (род. 1987) — кинорежиссёр и сценаристка, внучка Ф. Ф. Копполы.

Прочие носители фамилии 
 Коппола, Алессандро (род. 2000) — итальянский футболист, брат Доменико.
 Коппола, Алисия (род. 1968) — американская актриса.
 Коппола, Диего (род. 2003) — итальянский футболист.
 Коппола, Доменико (род. 1999) — итальянский футболист, брат Алессандро.
 Коппола, Луиджи (1832—1881) — итальянский журналист, юморист, поэт.
  (род. 1946) — американский бандит, капореджиме семьи Дженовезе.
 Коппола, Орасио (1906—2012) — аргентинский фотограф.
 Коппола, Пьеро (1888—1971) — итальянский композитор, дирижёр, пианист.
 Коппола, Пьетро Антонио (1793—1876) — итальянский композитор.
 Коппола, Стивен (род. 1984) — американский гребец.
 Коппола, Фердинандо (род. 1978) — итальянский футболист.
 Коппола, Франко (род. 1957) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.

Другое 
 Коппола — традиционная сицилийская мужская кепка.